Langon est un nom propre français qui peut désigner :

Patronyme 

 Étienne-Léon de Lamothe-Langon (°1786 - +1864), romancier et faussaire français.

Toponyme 

 Langon, commune française de la Gironde ;
 Langon, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Langon-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher ;
 Le Langon, commune française de la Vendée ;
 Canton du Langon, une ancienne division administrative française située dans le département de la Vendée.

Football 
 Langon Football Club, club de football basé à Langon (Gironde).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français